Sebastian Machowski – polski pułkownik, regimentarz
 Sebastian Machowski – niemiecki koszykarz